Cymbachina – rodzaj pająka z rodziny ukośnikowatych, opisany przez Bryanta w 1933 roku. Obejmuje tylko jeden, zarazem typowy gatunek, C. albobrunnea występujący tylko na Nowej Zelandii.

Gatunki
 Cymbachina albobrunnea (Urquhart, 1893) (Nowa Zelandia)

Ukośnikowate